Władysław Terlecki – polski inżynier
 Władysław Terlecki – polski prozaik